Quasimodo – personaggio del romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo e delle opere derivate
Quasimodo – serie animata
Quasimodo – personaggio fumetti Marvel Comics
Quasimodo – videogioco del 1984

Persone
Alessandro Quasimodo – attore italiano, figlio di Salvatore
Salvatore Quasimodo – poeta italiano, premio Nobel per la letteratura
Santi Quasimodo – generale italiano

Religione 
 Quasi modo – introito della prima domenica dopo Pasqua
 Domenica quasimodo – prima domenica dopo Pasqua

Altro
 17438 Quasimodo – asteroide